Даниэль Хорват () — российский актёр венгерско-еврейского происхождения. На сегодняшний день постоянно проживает в Барселоне, Каталония (Испания). Снимался в различных художественных фильмах и телевизионных сериалах. Говорит на нескольких языках, включая английский, русский, испанский и каталанский.

Биография

Юность 
Даниэль родился в России в городе Кировск Мурманской области 25 января 1989 года. Его мать, Валентина Хорват, родом из Венгрии, а отец, Андрей Панченко, из России. Он венгерско-еврейского происхождения.

Окончил 8 классов школы в России, где жил до 14 лет, после чего переехал в Русскую школу-пансион на Мальте (RBSM) для получения полного среднего образования. Во время пребывания на Мальте развивал актёрские способности, принимая участие в школьных спектаклях. В возрасте 17 лет переехал жить в Барселону (Испания), где поступил в международную школу бизнеса ESEI. Также получил степень бакалавра бизнеса, администрирования и экономики в Стаффордширском университете в Великобритании.

Даниэль изучал актёрское мастерство в академии драматического искусства Нанки Туньон и Жорди Оливейры в Барселоне. В 2014 году также прошёл курсы актёрского мастерства в Лос-Анджелесе (США) и начал работать с Ларри Моссом.

Карьера 
С 19 лет участвовал в передаче Toma cero y a Jugar на испанском телеканале «Telecinco» с Давидом Муро, после чего снялся в сериале «Аида» в роли шведского юноши Хенрика.

В 2010 году Даниэль снялся в роли русского героя Дмитрия в сериале «La Riera» на телеканале RTV Каталонии. Менеджер актёра в Мадриде — Рамон Пиласес — привёл Даниэля в 2014 году на большой экран в полнометражный фильм «Камикадзе» Алекса Пины и позднее в проект «Lazarus» Матео Хиля.

Даниэль Хорват был приглашён на Каннский кинофестиваль в 2015 году как главный актёр короткометражного фильма «Washakie y el chico de las manos mojadas» режиссёров Эрика Монтеагудо и Орио Пеньяльверса.

В 2015 году Даниэль вошёл в состав Международного жюри кинофестиваля FILMETS Badalona Film Festival, вместе с Исоной Пассолой, президентом l’Acadèmia del Cinema Català.

В 2016 году актёр участвует в сериале телеканала Antena 3 «В поисках Севера» и в полнометражном фильме «Amaranth» режиссёра Марка Шоонмакера.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Театр

Короткометражные фильмы 
 2009 — В славу падшей — UAB
 2010 — Магический Порошок — ESCAC
 2010 — Нестабильный — Международный университет Каталонии
 2010 — Дар «любовник» — UACE
 2011 — Закон — ESCAC
 2012 — Адвокат дьявола — адвокат Мойзес. ESCAC
 2012 — Раздел 8 — ESCAC
 2012 — Джимми Karont — ITES
 2013 — Гамлет. Bande a Part.
 2016 — Скрепление кровью. Режиссёр — Хавьер Руль
 2018 — Я, монстр. Режиссёр — Пако Руис
 2018 — Порыв. Режиссёр — Хавьер Руль
 2019 — Flotando. Режиссёр — Франки Де Леонардис

Примечания

Ссылки 
 Даниэль Хорват на сайте КиноПоиск

Актёры телевидения России